Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Jena tabellarisch und graphisch wieder.

Am 31. Dezember 2015 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ von Jena nach Fortschreibung des Thüringer Landesamtes für Statistik 109.527 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).

Bevölkerungsentwicklung 

Die Einwohnerzahl von Jena stieg im Mittelalter und der frühen Neuzeit nur langsam. Durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte ging sie immer wieder zurück. So starben 1530 bei einer Pestepidemie tausend Menschen, 1578 forderte die Pest 335 Todesopfer. 1636 hält die Seuche erneut Einzug in die Stadt. Diesmal starben 480 Menschen an der Pest. 1771/1772 forderte eine Faulfieber-Epidemie in Jena 800 Todesopfer.

Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten 1820 erst 4.800 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 schon über 20.000. Die Bevölkerung der Stadt wuchs auch danach weiter, bis 1925 auf 50.000 Personen. 1975 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Jena die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. 1988 erreichte die Bevölkerungszahl mit 108.010 ihren Vorwende-Höchststand.

Seit der Wende in der DDR blieb die Einwohnerzahl von Jena – im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Ostdeutschland – relativ stabil und schwankt um die Grenze von 100.000. Allerdings konnte dies einerseits nur durch umfangreiche Eingemeindungen 1994 erreicht werden, durch welche ca. 3.800 Einwohner hinzukamen. Andererseits trägt die jährliche Kampagne dazu bei, welche die Studenten dazu bewegen soll, ihren Hauptwohnsitz während der Zeit des Studiums in Jena anzumelden. Begünstigt ist diese Entwicklung durch den starken Anstieg der Zahl der Studierenden an der Universität und die in den 1990er Jahren gegründete Fachhochschule. Ende 2014 stand die Stadt mit 108.207 Einwohnern unter den deutschen Großstädten an 74., innerhalb Thüringens an zweiter Stelle.

Es folgt eine Übersicht mit den Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1830 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1490 bis 1944 

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadt Jena

Von 1945 bis 1989 

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Ab 1990 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Bevölkerungsprognose

Prognose des Statistischen Landesamtes 

Laut den Ergebnissen der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung sollte die Bevölkerung der Stadt zwischen 2006, dem Basisjahr der Prognose, und 2020 um 2,0 Prozent steigen (2.017 Personen).

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2006–2020 – Prognose für Jena (Hauptwohnsitze):

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2009–2030 – Prognose für Jena (Hauptwohnsitze):

Prognose von 2014 für den Zeitraum 2014 bis 2035

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Prognose der Bertelsmann-Stiftung 

In ihrer 2009 veröffentlichten Publikation „Wer, wo, wie viele? - Bevölkerung in Deutschland 2025“, in der die Bertelsmann-Stiftung Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl für alle Kommunen ab 5.000 Einwohner in Deutschland liefert, wird für Jena ein Rückgang der Bevölkerung zwischen 2006 und 2025 um 3,9 Prozent (4.020 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung – Prognosen für Jena 2012-2030(Hauptwohnsitze):

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Geburten und Wanderungen 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamtbevölkerung und die einzelner Altersgruppen von 1998 bis 2007. Alle Daten stammen vom 31. Dezember eines jeweiligen Jahres (Hauptwohnsitze).

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Siehe auch 
 Demografie Thüringens
 Liste der Eingemeindungen in die Stadt Jena
 Liste der Ortsteile Jenas

Literatur 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989
 Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wer, wo, wie viele? – Bevölkerung in Deutschland 2025. Praxiswissen für Kommunen. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009, ISBN 978-3-86793-042-0

Einzelnachweise

Weblinks 

 Thüringer Landesamt für Statistik: Daten und Fakten
 Stadt Jena: Zahlen
 Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Kommune

!Einwohnerentwicklung
Jena
Jena
Gesellschaft (Thüringen)